Сочет има више значења:

 Сочет (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Сочет (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији